Светско првенство у рагбију седам 1997. (службени назив: 1997 Rugby World Cup Sevens) је било друго светско првенство у рагбију седам. Турнир је одржан у Хонгконгу, а титулу је освојила традиционална сила у рагбију 7, селекција Фиџија, пошто је у финалу савладала Јужну Африку.

Квалификације за Светско првенство 1993. 

Укупно су учествовале 24 репрезентације. 3 репрезентације су имале обезбеђено место на светском првенству. Шампион Света Енглеска, вицешампион Света Аустралија и домаћин Хонгконг. Преостале репрезентације су морале да се изборе кроз квалификације.

Групна фаза 

Група А

Фиџи - Намибија 66-0

Велс - Намибија 40-5

Фиџи - Велс 35-0

Група Б

Јужна Африка - Ирска 34-7

Хонгконг - Ирска 26-5

Јужна Африка - Хонгконг 29-5

Група Ц

Самоа - Мароко 42-0

Аргентина - Мароко 33-7

Самоа - Аргентина 28-12

Група Д

Француска - Румунија 33-0

САД - Румунија 12-17

Француска - САД 40-7

Група Е

Нови Зеланд - Јапан 47-0

Тонга - Јапан 35-26

Нови Зеланд - Тонга 31-5

Група Ф

Енглеска - Канада 30-7

Кукова острва - Канада 5-0

Енглеска - Кукова острва 29-10

Група Г

Шпанија - Јужна Кореја 12-12

Зимбабве - Јужна Кореја 10-21

Шпанија - Зимбабве 19-12

Група Х

Аустралија - Португал 26-7

Шкотска - Португал 28-7

Аустралија - Шкотска 31-19

Нокаут фаза 

Боул

Јапан - Намибија 24-22

Португал - Ирска 5-33

САД - Канада 24-21

Зимбабве - Мароко 12-19

Јапан - Ирска 24-22

САД - Мароко 24-0

Јапан - САД 28-40

Плејт

Шпанија - Кукова острва 0-36

Велс - Тонга 12-26

Аргентина - Хонгконг 2-26

Шкотска - Румунија 43-19

Кукова острва - Тонга 10-43

Хонгконг - Шкотска 43-7

Тонга - Хонгконг 40-19

Мелроуз куп

Фиџи - Јужна Кореја 56-0

Енглеска - Самоа 5-21

Јужна Африка - Француска 19-14

Нови Зеланд - Аустралија 40-12

Фиџи - Самоа 38-14

Јужна Африка - Аустралија 31-7

Фиџи - Јужна Африка 24-21

Финале

Видео снимци 

Снимак финала 1997

World Cup 7s 1997 Melrose Cup Final - YouTube

Референце 

Светска првенства у рагбију седам
Рагби у 1997.